Пироджпур:

 Пироджпур — город и муниципалитет на юге Бангладеш, административный центр одноимённого округа. 
 Пироджпур — округ на юге Бангладеш, в области Барисал.